Футбольний клуб Корія () — іспанський футбольний клуб з міста Корія-дель-Ріо. Заснований 1923 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 10-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Гвадальквівір місткістю 5000 глядачів.

Історія 
У сезоні 2017-2018 клубові вдалося повернутися до Терсера Дивізіону після того, як він вилетів з нього у 2017 році.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  
 Профіль футбольної команди  
 Estadios de España  

Футбольні клуби, засновані 1923
Футбольні клуби Іспанії